

Origine et variantes 
Le nom Rossel est un surnom donné à une personne aux cheveux roux ou ayant une carnation de roux, variante du plus répandu Roussel. En ancien français, rossel est un dérivé de ros « roux, rougeâtre ».

Variantes :
 , , , , , , 
 ,  (variantes anglaises)
 , Roseel, Rooseels, Rossels,   (variantes flamandes)

Voir aussi 

''

Patronymes 

 Alberto Rossel (1978-), boxeur péruvien ;
 Alfred Rossel (1841-1926), chansonnier français ;
 Dorian Rossel (1975-), metteur en scène et comédien franco-suisse ;
 Élisabeth Rossel (1765-1829), militaire et astronome français ;
 François Rossel (1950-), poète vaudois ;
 Frédéric Rossel (1871-1940), constructeur automobile français ;
 Louis Rossel (1844-1871), homme politique et militaire français ;
 Victor Rossel, (1807-1868), fut un homme politique français ; 
 Víctor Rossel Del Mar (1985-), footballeur péruvien ;
 Virgile Rossel (1858-1933), homme politique et intellectuel suisse.

Toponymes 

 Île Rossel, île de l'archipel des Louisiades, au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Voir  pour d'autres toponymes.

Divers 
 Groupe Rossel, éditeur belge de presse écrite
 Prix Victor-Rossel, prix littéraire belge
 La Complainte de Rossel, chanson révolutionnaire en hommage à Louis Rossel

Voir aussi